Шерлин Гонсалес, более известная как Шерлин () (14 октября 1985, Гвадалахара, Халиско, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино и певица.

Биография 

Родилась 14 октября 1985 года в Гвадалахаре. В мексиканском кинематографе дебютировала будучи 8-летней девочкой в 1993 году и с тех пор снялась в 41 работе в кино и телесериалах, также сыграла роли в ряде театральных постановок.

Личная жизнь 
В 2013 году Шерлин вышла замуж за Херардо Исласа, 15 ноября 2014 года они венчались в Церкви, однако личная жизнь не сложилась, спустя два года после венчания, супруги развелись.

Фильмография

Теленовеллы 
 Лучше умереть, чем быть как Личита (2015—2016) — Margarita «Magos» Gutiérrez López
 Amores verdaderos (2012—2013) — Liliana Arriaga Corona / Lucía Celorio Balvanera
 Una familia con suerte (2011—2012) — Ana Isabel López Torres
 Camaleones (2009—2010) — Solange «Sol» Ponce de León Campos
 Cuidado con el ángel (2008—2009) — Rocío San Román Bustos
 Огонь в крови (2007-08) — Libia Robles Reyes
 Amor sin maquillaje (2007) — Romina
 Alborada (2005—2006) — Marina Sandoval
 Corazones al límite (2004) — María de la Concepción «Conny» Pérez Ávila
 Clase 406 (2002—2003) — Gabriela «Gaby» Chávez
 El juego de la vida (2001—2002) — Gabriela «Gaby» Chávez
 Злоумышленница (2001) — Maricruz Roldán Limantour
 Mujer bonita (2001) — Milagros
 Mi destino eres tú (2000) — Georgina «Gina» San Vicente Fernández
 Cuento de navidad (1999—2000) — Margarita (joven)
 Цыганская любовь (1999) — Rosalinda
 Huracán (1997—1998) — Daniela Vargas Lugo Villarreal
 Марисоль (1996) — Sofía Garcés del Valle «Piojito»
 Pobre niña rica (1995—1996) — Consuelo Villagrán (niña)
 Agujetas de color de rosa (1994—1995) — Clarita

Многосезонные ситкомы 
 Hoy soy nadie (2012) — Mía Castillo / Juliana Flores
 Mujeres asesinas (2009) — Laura Mendoza «Laura, confundida»
 Los simuladores (2008) — Clara
 Дурнушка (2006—2007) — Lourdes
 Cantando por un sueño (2006) — Participante
 Los papás de mis papás (1994) — Jasive
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007)

Художественные фильмы 
 The Duchess of Cancun (2016) — Ava
 Todas mías (2012) — Guadalupe
 Nikté (2009) — Nikté (voz)
 Sabel Redemption (2008) — Vanish (voz)
 Llamando a un ángel (2008)
 Una de balazos (2005) — Assassin
 A todos nos puede pasar (2004) — Dir
 Los Thunderbirds (2004) — Tintin (voz)
 Juego de niños (2002) — Teresa
 Serafín (2001) — Elisa
 La segunda noche (1999) — Laura
 Campo de ortigas (1998) — Penelope
 Elisa antes del fin del mundo (1997) — Elisa
 Profundo carmesí (1996) — Teresa
 Cilantro y perejil (1995) — Mariana
 Zapatos Viejos (1993) — Mary

Театральные работы 
 Mamma Mia (2010) — Sophie
 Agosto (2010) — Norma
 Papito querido
 Vaselina (2006—2007) — Sandy

Телевидение

Реалити-шоу 
 Большой брат (2004)

Телепередачи 
 Netas divinas (2016) — телеведущая

Награды и премии

Premios TVyNovelas

People en Español

Premios Califa de Oro

Premios INTE

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография .
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Актрисы Мексики
Певцы и певицы Мексики
Лауреаты премии Califa de Oro
Лауреаты премии People en Español
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)